Lego hace referencia a varios artículos:

 LEGO, compañía juguetera.
 Lego, juego de construcción fabricado por la empresa anterior.
 Lego (no profesional), persona no experta.
 Hermano lego, miembro de una orden religiosa.